Jedność Robotnicza – organizacja komunistyczna działająca w Żyrardowie w latach 20. XX wieku;
 Jedność Robotnicza – tygodnik wydawany w Warszawie w latach 1916–1918.